Финал Кубка Шотландии по футболу 1914 года — двухматчевое противостояние розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1913/14, в котором соперничали клубы «Селтик» и «Хиберниан».

Первый матч, состоявшийся 11 апреля 1914 года на стадионе «Айброкс Парк» в Глазго, закончился безголевой ничьей. Через пять дней команды встретились вновь на той же арене — по итогам встречи обладателями Кубка Шотландии стали футболисты «Селтика», которые переиграли своих оппонентов со счётом 4:1.

Путь к финалу

«Селтик»

«Хиберниан»

Отчёт о матчах

Первая игра

Переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол первого матча на Celticwiki
 Протокол переигровки на Celticwiki

1914
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Хиберниан»
Футбол в Европе в 1914 году
События 11 апреля
События 16 апреля
Апрель 1914 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1914 году